Le terme « Empire d'Occident » peut désigner : 
 l'Empire romain d'Occident (285-476), partie occidentale de l'Empire romain après sa division ;
 l'Empire carolingien (751-843), du nom de Charlemagne, couronné « empereur d'Occident ».

Le Saint-Empire romain germanique (962-1806) se revendiquera comme le continuateur légitime des deux empires précédents.

Voir aussi 
 
 Liste des empereurs romains
 Liste des souverains du Saint-Empire